Tan Hill har flere betydninger:
 Tan Hill – højdepunkt i Yourkshire, England
 Tan Hill Inn – kro på vandrevejen Pennine Way i England